VII-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 23-24 января 1982 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). Чемпионкой Европы второй раз подряд стала Наталья Петрусёва.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий в ЧЕ.

 Выделены рекорды чемпионатовDQ = дисквалифицированаNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1982
1982 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1982 года
Чемпионаты Европы в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 1982 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах